Bernd Flessner ist der Name folgender Personen:

* Bernd Flessner (Schriftsteller) (* 1957), deutscher Schriftsteller, Publizist und Medienwissenschaftler
 Bernd Flessner (Windsurfer) (* 1969), deutscher Windsurfer